1. Bundesliga 2005-2006 – campionato tedesco di pallavolo femminile
 1. Bundesliga 2005-2006 – campionato tedesco di pallavolo maschile